Howard Carter s-ar putea referi la unul din următorii:

 Howard Carter (arheolog) (1874-1939), arheologul britanic care a descoperit mormântul lui Tutankhamon
 Howard Carter (evanghelist) (decedat în 1992), lider religios din Noua Zeelandă și Statele Unite ale Americii
 Howard Carter (pastor) (1891–1971), evangelist penticostal timpuriu
 Howard Carter (sportiv) (născut în 1961), jucător american de baschet

Vezi și:
 Howard

Dezambiguizare
Nume proprii